Rendueles hace referencia a varios artículos:

Apellido
Ángel García Rendueles, político español de la Restauración;
César Rendueles, filósofo, sociólogo y ensayista español;
Enrique García-Rendueles, poeta y escritor español;
Guillermo Rendueles, psiquiatra y ensayista;
José Luis Rendueles, uno de los fundadores del grupo poético Cartafueyu;
José María Varela Rendueles, gobernador civil durante la Segunda República;
José Ramón Álvarez Rendueles, economista;
Pedro Urraca Rendueles, policía;